Chamonixia — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1899 року.

Класифікація 
До роду Chamonixia відносять 9 видів:
 Chamonixia ambigua
 Chamonixia bispora
 Chamonixia brevicolumna
 Chamonixia caespitosa
 Chamonixia caudata
 Chamonixia mucosa
 Chamonixia octorugosa
 Chamonixia pachydermis
 Chamonixia vittatispora

Примітки

Джерела 
 Rolland, L. 1899. Excursions à Chamonix. Bulletin de la Société Mycologique de France. 15:73-78 - P.76

Роди грибів
Болетові